

Botanica
 Rosmarino è un arbusto delle Lamiaceae
Rosmarino prostrato o Rosmarinus officinalis prostratus

Geografia
 Rosmarino è un fiume Siciliano